Le Sungri-56 était un véhicule produit par l'usine de Sungri Motor Plant de 1956 à nos jours (2021). Le véhicule est basé sur le GAZ Pobeda soviétique qui a été produit jusqu'en 1958. Malgré sa production de plus de 60 ans, environ 589 unités du véhicule sont actuellement produites et vendues car il est assez cher et la possession d'une voiture privée n'est pas autorisée en Corée du Nord. Le véhicule a également été utilisé par Kim Il Sung et la rumeur dit qu'il s'agissait de son véhicule privé. En 1965, environ 15 unités de ce véhicule ont été exportées vers la Chine.

Le véhicule est resté inchangé pendant la majeure partie de son histoire de production. Une version fourgonnette appelée Sungri-15 a également été produite de 1969 à 1998. Cette version était similaire au GAZ Pobeda BR. Le véhicule est également utilisé comme voiture de police en Corée du Nord et de nombreuses versions du véhicule ont été produites. Le véhicule n'a été remplacé par rien bien qu'il ait été constamment modernisé. Le véhicule a reçu un moteur modernisé en 1995.

Versions 
 Sungri-56: la version berline normale, est en production depuis 1956. Actuellement, environ 105 unités du véhicule ont été produites et vendues.
 Sungri-15: version fourgon produite de 1965 à 1998. Environ 53 exemplaires du véhicule ont été produits.
 Sungri-48: version pare-balles produite de 1979 à 2015. Environ 15 unités du véhicule ont été produites et vendues, principalement pour le gouvernement nord-coréen.
 Sungri-98B: version modernisée de la berline, produite depuis 1998. Environ 200 exemplaires du véhicule ont été produits et vendus.
 Sungri-19: version pare-balles modernisée produite depuis 2003, environ 128 exemplaires du véhicule ont été produits et vendus.

Références

Liens externes 
 Cars Of North Korea
 Sungri Motor Plant Still Produces 50 Year Old Car

Automobile des années 1950
Automobile des années 1960
Automobile des années 1970
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020